Веселин Томов Измирлиев е български журналист и преводач, френски филолог, международен редактор в Радио София (1953 – 1960).

Биография 
Роден е в Хасково на 20 декември 1929 г. Син е на писателя Тома Измирлиев.

Учредител и първи секретар на Съюза на преводачите в България. Превежда Рей Бредбъри и Чарли Чаплин.

Награден е с орден „Народна република България“ III степен (1979)

Родословие

Бележки 

Български преводачи
Родени в Хасково
Измирлиеви (кукушани)